Esta é a lista dos municípios brasileiros com maior PIB agropecuário. Dados IBGE 2010.

Ranking